Crazy kan syfta på:

Film och TV
 Crazy (film, 2000) – en tysk film från år 2000
 C.R.A.Z.Y. – en kanadensisk film från 2005
 Crazy (film, 2007) – en amerikansk film från 2006 av Rick Bieber
 Crazy/Beautiful – en amerikansk långfilm från 2001 i regi av John Stockwell

Musik

Album
 Crazy (musikalbum av Heo Ga-yoon) – ett musikalbum från 2015 av Heo Ga-yoon

Låtar
 Crazy (låt av Willie Nelson) – låt av Willie Nelson (populariserad av Patsy Cline)
 Crazy (låt av Kenny Rogers) – låt av Kenny Rogers
 Crazy (låt av Icehouse) – låt på albumet Man of Colours av Icehouse
 Crazy (Seal) – låt av Seal
 Crazy (låt av Barenaked Ladies) – låt av Barenaked Ladies
 Crazy (Aerosmith-låt) – låt av Aerosmith
 Crazy (Simple Plan) av Simple Plan
 Crazy (låt av Gnarls Barkley) – låt av Gnarls Barkley
 Crazy (låt av Kevin Federline) – låt av Kevin Federline
 Crazy (låt av Snoop Dogg) – låt av Snoop Dogg
 Crazy (låt av Lumidee) – låt av Lumidee
 (You Drive Me) Crazy – låt av Britney Spears
 Crazy (låt av Cue) – låt av Cue
 Crazy (låt av Lim Jeong-hee) – låt från 2016 av Lim Jeong-hee
 Crazy (låt av Cross Gene) – låt från 2013 av Cross Gene
 Crazy (låt av Franka Batelić) – låt för Eurovision Song Contest 2018 av Franka Batelić
 Crazy (låt av Ash Nair) – låt från 2007 av Ash Nair

Personer
 Crazy Titch (1983–), en brittisk rappare och grime-artist